Cap San Lorenzo ist der Name zweier Handelsschiffe:

 Cap San Lorenzo (1961), Schiff der Cap-San-Klasse (1961)
 Cap San Lorenzo (2013), Schiff der Cap-San-Klasse (2013)